Con dodecaedro stellato ci si può riferire a due poliedri di Keplero:
 Piccolo dodecaedro stellato
 Grande dodecaedro stellato